

Населені пункти та їхні частини

 Цихе — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цихе — село в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Цихе — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства

Примітки